Kvamsøy ist der Name von

Kvamsøy (Balestrand), Insel in der norwegischen Kommune Balestrand
Kvamsøy (Kvam), Insel in der norwegischen Kommune Kvam
Kvamsøy (Sande), Insel in der norwegischen Kommune Sande